Declaración de Viena puede referirse a:

 Declaración y Programa de Acción de Viena Convención sobre Derechos Humanos (1993)
 Declaración de Viena (plataforma) plataforma de ultraderecha europea (2008)